Гео́ргий Дми́триевич Ме́льский (род. 21 августа 1946, Дубовые Махаринцы) — советский и украинский актёр, режиссёр, певец, народный артист Украины. Художественный руководитель Киевского еврейского театра-студии «Мазлтов».

Биография 

Родился 21 августа 1946 года в Дубовых Махаринцах. В детстве переехал в Киев. Окончил Киевскую музыкально-эстрадную школу (вокал, ударные инструменты) и Хабаровский институт искусств (режиссура). До 1982 года работал инженером на заводе, вечерами играя в различных ресторанах.

С 1982 года Георгий Дмитриевич Мельский, был актёром и одним из руководителей еврейской шоу группы «Фрейлехс»,  а в 1988 году он создал в Киеве еврейский театр «Мазлтов». В качестве режиссёра осуществлял театральные постановки в различных жанрах (драма, опера, балет, мюзикл, программы камерной музыки), а также был одним из ведущих актёров театра.

В настоящее время живёт и работает в Москве.

Постановки

Главный режиссёр 
 Мистер Сковорода
 Свадебный карнавал (по мотивам спектакля З. Шнеера) «Фрейлехс»

Музыкальные шоу

Создатель 
 «Мост к Бродскому».

Актёр 
 «Тевье-молочник»
 «Венчание со смертью»
 «Ехать - значит ехать» (1992)
 «Стамбульский транзит» — Миша (1993)
 «Улыбка зверя» — Па-па (1998)
 «Тотализатор» (2003)
 «Всё начинается с любви» (2004)
 «Всё хорошо…»
 «Трудно быть Богом»
 «Всё начинается с любви» (2004)
 «Отблески» — Коля (2009)
 «Висяки-2» — Павел Дерябин (2009)

Кинорежиссёр 
 «Беговая, 22»
 «Этот удивительный Манеж».

Автор компакт-дисков 
 «Фальшивая судьба»
 «Ехать, значит ехать»

Автор видеоклипов 
 «Журавли» (посвящённый памяти Бабьего Яра).

Критика 
Давид Маркиш (писатель):…Георгий Мельский своим исполнением помогает нам погрузиться в космическую бездонность поэзии Иосифа Бродского. Это тот редчайший случай, когда положенные на музыку и спетые стихи обретают новую прекрасную жизнь.

Примечания

Ссылки 
 Мельский Георгий Дмитриевич
 Народный артист Георгий Мельский
 T HE UKRAINIAN WEEKLY 
 АЛЛА РУБИНА: ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ДУШОЙ…
 Мост к Бродскому. К выступлению Георгия Мельского
 НАШИ КУЛЬТУРЫ НЕРАЗДЕЛИМЫ. ЛЕСЬ ТАНЮК
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 Записки похоронщика

Народные артисты Украины